Элие́зер Шло́мо Юдко́вский (, 11 сентября 1979) — американский специалист по искусственному интеллекту, исследующий проблемы технологической сингулярности и выступающий за создание дружественного ИИ. Ключевая фигура сообщества рационалистов.

Биография 
Элиезер Юдковский родился 11 сентября 1979 года в семье ортодоксальных евреев.

Научные интересы 
Юдковский — сооснователь и научный сотрудник Института Сингулярности по созданию Искусственного Интеллекта Singularity Institute for Artificial Intelligence (SIAI). Он — автор книги «Создание дружественного ИИ», статей «Уровни организации универсального интеллекта», «Когерентная экстраполированная воля» и «Вневременная теория принятия решений». Его последними научными публикациями являются две статьи в сборнике «Риски глобальной катастрофы» (2008) под редакцией Ника Бострома, а именно «Искусственный интеллект как позитивный и негативный фактор глобального риска» и «Когнитивные искажения в оценке глобальных рисков». Юдковский не обучался в вузах и является автодидактом без формального образования в области ИИ.

Юдковский исследует те конструкции ИИ, которые способны к самопониманию, самомодификации и рекурсивному самоулучшению (Seed AI), а также такие архитектуры ИИ, которые будут обладать стабильной и позитивной структурой мотивации (Дружественный искусственный интеллект). Помимо исследовательской работы, Юдковский известен своими объяснениями сложных моделей на неакадемическом языке, доступном широкому кругу читателей, например, см. его статью «Интуитивное объяснение теоремы Байеса».

Юдковский был вместе с Робином Хансоном одним из главных авторов блога Overcoming Bias (преодоление предубеждений). В начале 2009 года он участвовал в организации блога LessWrong, нацеленного на «развитие рациональности человека и преодоление когнитивных искажений». После этого Overcoming Bias стал личным блогом Хансона. Материал, представленный на этих блогах, был организован в виде цепочек постов, которые смогли привлечь тысячи читателей — см. например, цепочку «теория развлечений».

Юдковский — автор нескольких научно-фантастических, рациональных рассказов, в которых он иллюстрирует некоторые темы, связанные с когнитивной наукой и рациональностью. В неакадемических кругах больше известен как автор фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления» под эгидой LessWrong.

Сочинения 
 Our Molecular Future: How Nanotechnology, Robotics, Genetics and Artificial Intelligence Will Transform Our World by Douglas Mulhall, 2002, p. 321.
 The Spike: How Our Lives Are Being Transformed By Rapidly Advancing Technologies by Damien Broderick, 2001, pp. 236, 265—272, 289, 321, 324, 326, 337—339, 345, 353, 370.

 Статьи на русском
 Систематические ошибки в рассуждениях, потенциально влияющие на оценку глобальных рисков
 Искусственный интеллект как позитивный и негативный фактор глобального риска
 Вглядываясь в Сингулярность
 Таблица критических ошибок Дружественного ИИ
 Три школы сингулярности
 Уровни организации универсального интеллекта

Примечания

Ссылки 
 Personal web site
 Biography page at KurzweilAI.net
 Biography page at the Singularity Institute
 Downloadable papers and bibliography
 Overcoming Bias — A blog to which Yudkowsky contributed regularly until 2009.
 Less Wrong — «A community blog devoted to refining the art of human rationality» founded by Yudkowsky.
 Переводы статей по рациональному мышлению на русский
 Predicting The Future :: Eliezer Yudkowsky, NYTA Keynote Address — Feb 2003
 Eliezer Yudkowsky on The Agenda with Steve Paikin discussion panel, «Robotics Revolution and the Future of Evolution» at the Quantum to Cosmos Festival, with Hod Lipson, Michael Belfiore, Cory Doctorow
 Less Wrong Q&A with Eliezer Yudkowsky: Video Answers
 Глава о Юдковском в книге «21st Century Technology and Its Radical Implications for Mind, Society and Reality»
 
 Фанфик Harry Potter and the Methods of Rationality (перевод: Гарри Поттер и Методы Рационального Мышления)

Философы XX века
Философы XXI века
Активисты продления жизни
Трансгуманисты США
Исследователи искусственного интеллекта